Batman (ehemals İluh) ist die Hauptstadt der türkischen Provinz Batman und ein gleichnamiger Landkreis im Südosten der Türkei. Die Stadt ist nach dem Batman Çayı benannt. Die Herkunft des Namens ist nicht ganz geklärt. Die Vorgängersiedlung Batmans trug den Namen Elih/İlhu ( Êlih). Die Stadt war bis in die 1950er ein kleines Dorf, und erst durch die Ansiedlung von Betrieben der Ölindustrie stieg die Einwohnerzahl. So wurde 1955 in Batman ein Bürgermeisteramt (türk. Belediye) eingerichtet und Batman per Gesetz am 16. Mai 1990 als 72. Provinz (İl) der Türkei eigenständig.

Die Stadt liegt im Westen der Provinz an der Grenze zur Provinz Diyarbakır am Batman Çayı. Die Schnellstraße D370 von Şırnak nach Diyarbakır führt in Ost-West-Richtung durch die Stadt und trifft hier auf die D955, die nach Süden bis Midyat führt. Über den Schienenverkehr ist Batman mit Ankara und Istanbul verbunden. Daneben befindet sich im Norden der Stadt der Flughafen Batman. Die Kreisstadt (Merkez) beherbergt knapp 95 Prozent der Landkreisbevölkerung.

Der Landkreis weist mit Balpınar (5.739 Einwohner) eine weitere Stadt (Belediye) auf. Des Weiteren existieren noch 33 Dörfer (Köy), von denen 14 mehr Einwohner als der Durchschnitt haben (603). Binatlı ist mit 2.540 Einwohnern das größte Dorf des Kreises und gleichzeitig der Provinz. Weitere sechs Dörfer haben ebenso mehr als 1.000 Einwohner: Oymataş (1.382), Yaylıca (1.252), Kuyubaşı (1.202), Kocalar (1.069), Çevrimova (1.039) und Karayün (1.012 Einw.).

Der Landkreis hat die größte Bevölkerungsdichte der Provinz, die über fünfmal höher ist als der Provinzwert (von 138,5 Einw. je km²). Der städtische Bevölkerungsanteil liegt bei 95,8 Prozent.

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Batman sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Klimatabelle

Sport 
Die Stadt und die Provinz Batman haben mit dem Sportverein Batman Petrolspor seit den 1960er Jahren einen Sportverein, der die Stadt besonders im Fußball und im Ringen vertritt. Die Fußballsparte spielte überwiegend in der dritthöchsten türkischen Spielklasse, der heutigen TFF 2. Lig. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Fußballverein zwischen 1997 und 2002, in der man in der zweithöchsten türkischen Spielklasse, in der heutigen TFF 1. Lig, spielte. Neben Batman Petrolspor hat die Stadt mit 72 Batmanspor (von 1987 bis 2009 unter dem Namen Batman Belediyespor bekannt) einen weiteren Fußballverein, der die meiste Zeit in der TFF 2. Lig bzw. TFF 3. Lig gespielt hat. Dieser Verein erreichte sogar vor Batman Petrolspor die Zweitligateilnahme und spielte in den beiden Spielzeiten 1992/93 und 1994/95 in der TFF 1. Lig. Zum Sommer 2011 verpasste 72 Batmanspor den Klassenerhalt in der TFF 3. Lig und stieg in die regionale Amateurliga ab.

Persönlichkeiten 

 Erdal Akdarı (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Ahmet Arı (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Nurullah Kaya (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Jan İlhan Kızılhan (* 1966), Psychologe, Autor und Herausgeber

Trivia 
Im Frühjahr 2009 sorgte eine geplante Klageeinreichung des amtierenden Bürgermeisters Hüseyin Kalkan für mediales Aufsehen. Er beschuldigte den britisch-amerikanischen Regisseur und Produzenten Christopher Nolan, widerrechtlich den Namen der Stadt für sein Filmprojekt The Dark Knight verwendet zu haben.

Weblinks 
 Webpräsenz bei Facebook

Einzelnachweise